Mariusz Mazur – polski historyk
 Mariusz Mazur – polski artysta fotograf